Bataille de La Puerta peut faire référence à :

 Bataille de La Puerta (février 1814), victoire des troupes royalistes de José Tomás Boves sur les Républicains de Simón Bolívar
 Bataille de La Puerta (juin 1814), victoire des troupes royalistes de José Tomás Boves sur les Républicains de Simón Bolívar
 Bataille de La Puerta (1818), victoire des troupes royalistes de Pablo Morillo sur les patriotes indépendantistes de Simón Bolívar